|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel J&S Cup) van 2005 vond plaats van 25 april tot en met 1 mei 2005 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amélie Mauresmo had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens buikspierblessure.

De ongeplaatste Justine Henin-Hardenne uit België won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in drie sets. Henin-Hardenne wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Warschau op haar naam te schrijven. Het was haar 21e WTA-titel, de tweede van 2005.

De Belgische Kim Clijsters was het zevende reekshoofd – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Koeznetsova.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Silvia Farina-Elia en Francesca Schiavone hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Farina-Elia speelde samen met Vera Zvonarjova – zij waren het vierde reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde. Schiavone en Daniela Hantuchová waren als tweede geplaatst, maar lieten verstek gaan voor de eerste ronde, wegens dijbeenblessure van Schiavone.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, verloor hun openingspartij.

Het ongeplaatste duo Tetjana Perebyjnis en Barbora Strýcová won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Poolse koppel Klaudia Jans en Alicja Rosolska in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Oekraïense Perebyjnis had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Strýcová geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Warschau 2005
Warschau